— трасса Формулы-1, находится в городе Судзука, префектура Миэ, Япония. Место проведения входящих в чемпионат Формулы-1 Гран-при Японии с  по настоящее время (за исключением  и , когда Гран-при Японии проводился на трассе Фудзи Спидвей).

История 
Трасса Судзука была разработана Джоном Хугенхольцем как тестовая трасса компании Honda. Открыта в 1961 году. После проведения двух Гран-при Японии, не входящих в чемпионат мира Формулы-1 в 1963—64 годах, трасса стала местом для проведения официальных этапов японского Гран-при, начиная с  года.

Судзука традиционно пользовалась очень большой популярностью у зрителей, так как на трассе много возможностей для обгонов, нередко случались дождевые гонки, и конфигурация трассы обеспечивает хороший обзор для зрителей. Кроме того, учитывая, что Гран-при Японии на трассе Судзука традиционно был одним из завершающих этапов чемпионата, именно на нём часто разворачивались решающие схватки за чемпионский титул. Именно такая ситуация была в сезонах —, , —, .

В  году Гран-при Японии был перенесен на модернизированную Германом Тильке трассу Фудзи Спидвей, принадлежащую главному конкуренту компании Honda — концерну Toyota. В 2009 году Формула-1 вернулась на трассу Судзука.

Конфигурация 
Судзука является уникальной трассой, так как имеет форму «восьмёрки» (для пересечения используется мост). Судзука — длинная, скоростная и сложная трасса. Самым известным является скоростной поворот 130R (130 — это обозначение радиуса поворота в метрах). Именно он и был перестроен при последнем изменении трассы в 2003 году после серьёзной аварии Алана МакНиша. Всего за свою историю в Формуле-1 трасса незначительно изменялась 4 раза.

Повороты 

 1—2. First corner (первый поворот) — 300 км/ч и 140 км/ч
 3—6. S curves (S-образные повороты) — 270 км/ч, 200 км/ч, 200 км/ч и 160 км/ч
 7. Dunlop curve — 200 км/ч
 8. Degner — 200 км/ч и 140 км/ч
 11. Hairpin (шпилька) — 60 км/ч
 12. 200R — проходится «газ в пол»
 13. Spoon (ложка) — 200 км/ч и 130 км/ч
 15. 130R — 300 км/ч
 17. Casio Triangle (треугольник) — 60 км/ч

Судзука — одна из самых скоростных трасс Формулы-1, по характеру схожа со Спа и Сильверстоуном. Средняя скорость прохождения круга составляет 221—229 км/ч, в квалификации гонщики иногда преодолевают рубеж в 230 км/ч, а рекорд установлен М.Шумахером в 2004 году — 1:33,542, или 235 км/ч.

Специфика трассы в том, что, несмотря на обилие сверхскоростных поворотов, из-за давности постройки, пересеченного рельефа и недостатка площади здесь очень узкие зоны безопасности (особенно в Degner и 130R). Это отчасти компенсируется профилированностью (часть виражей проложена с небольшим поперечным уклоном внутрь поворота); тем не менее, если в Монако требуется проходить в метре от рельса безопасности на скорости 100—150 км/ч, то на Сузуке — в десяти метрах от ограждения, но уже на скорости 200—300 км/ч.

Версии трассы

Победители Гран-при Японии на трассе Судзука 
Розовым цветом помечены Гран-при, не входившие в чемпионат мира Формулы-1''

См. также 
 1000 км Судзуки
 Гран-при Японии
 Японский этап FIA WTCC

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Google Maps

Трассы Формулы-1
Трассы MotoGP
Трассы DTM
Гоночные трассы Японии
Гран-при Японии